Фабріціус (, Fabritius) — староримське ім'я та похідні прізвища, пізніше — нідерландське прізвище.

 Барент Фабріціус (1624—1673) — голландський художник, брат Карела та Йогана.
 Карел Фабріціус (1622—1654) — голландський художник, брат Барента та Йогана.
 Йоган Фабріціус (1636—1693) — голландський художник, наймолодший із братів.
 Давид Фабріціус (1564—1617) — пастор зі Східної Фрисландії, відомий своїми роботами в астрономії.
 Йоганн Фабріціус (1587—1616) — голландсько-німецький астроном, син Давида Фабріціуса.
 Фабріціус Ірина Василівна (1882—1966) — відомий український археолог першої половини XX століття, кандидат історичних наук
 Фабріціус Василь Іванович (1845—1895) — російський астроном XIX ст.
 Валенти Ґроза Фабріціус (1565, Тичин — 22 березня 1626, Варшава) — церковний діяч Речі Посполитої, священик-єзуїт, педагог, проповідник.

Джерела 
 Michael Hofmann (Hrsg.): Rembrandt. Der Meister und seine Werkstatt. Schirmer-Mosel, München 1991, ISBN 3-88814-460-4 (Katalog der gleichnamigen Ausstellung, Berlin u.a. 1991/92)
 Gero Selig (Hrsg.): Carel Fabritius, 1622—1654. Das Werk. Waanders, Zwolle 2004, ISBN 90-400-9633-3 (Katalog der gleichnamigen Ausstellung, Den Haag u.a. 2004/05)

Нідерландські прізвища